Zu den Strecken des Fahrplanfelds 620 (Locarno–Camedo–Domodossola) siehe:

 Centovallibahn (Locarno–Camedo)
 Società subalpina di imprese ferroviarie (Camedo–Domodossola)

600…